(30566) Stokes – planetoida
 George Gabriel Stokes – irlandzki fizyk i matematyk
 prawo Stokesa
 przesunięcie Stokesa
 reguła Stokesa
 twierdzenie Stokesa
 stokes (jednostka) – jednostka lepkości kinematycznej w układzie CGS
 William Stokes – irlandzki lekarz
 USS "Stokes" (AKA-68) – okręty transportowy

Miasta w USA:
 Stokes – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt

Gminy w USA:
 Stokes (ang. Stokes Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Stokes (ang. Stokes Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Stokes (ang. Stokes Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Stokes (ang. Stokes Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stokes (ang. Stokes County) – w stanie Karolina Północna